Riofreddo ima više značenja:
 Riofreddo, Forlì-Cesena
 Riofreddo, Macerata
 Riofreddo, Roma
 Riofreddo, Savona
 Riofreddo, Udine